Генрих Самуилович Кониц (; 15 января 1860, Варшава — 10 мая 1934, Варшава) — юрист, журналист, политический деятель,  депутат Государственной думы II созыва от Плоцкой губернии, профессор Варшавского университета.

Биография 
Родился в зажиточной еврейской семье. Отец —  — богатый торговец и землевладелец, мать — Шарлота, урождённая Кроненберг (, 1826—1913). Выпускник 2-й Варшавской гимназии, которую окончил с золотой медалью. В 1881 году окончил юридический факультет Варшавского университета. Владел имением Ратово Млавского уезда Плоцкой губернии площадью 85 десятин.

Начал работу в качестве помощника присяжного поверенного Леона Крысинского (Krysiński) в окружном суде в Варшаве по гражданскому праву. С 1886 года — присяжный поверенный, приобрёл известность в качестве одного из ведущих знатоков гражданского и торгового права в Царстве Польском. С 1881 года вошёл в состав редакции «Газета Сондова Варшавска» («Варшавская судебная газета»), с 1897 года (с перерывом на три года, 1915—1918) редактор-издатель этого еженедельника. Участвовал в издании еженедельной «Судебной газеты» (Санкт-Петербург) и многих других изданий. Служил юридическим консультантом Привислинской железной дороги, Банка Хандлового (Handlowy) в Варшаве,  и других крупных польских предприятий и организаций. Состоял в различных благотворительных организациях, занимавшихся помощью литераторам и журналистам. В 1907 году вошёл в число учредителей Юридического общества в Варшаве. В годы первой русской революции 1905—1907 годов оставался сторонником полонизации школ и судопроизводства, выступал за автономию Царства Польского и равенство прав поляков и других подданных Российской империи. Вошёл в состав руководства Прогрессивно-демократической партии. В 1906 году стал одним из основателей . При выборах в Думу Польская прогрессивная партия вошла в состав избирательного блока «Национальное объединение», возникший под эгидой Национально-демократической партии.

6 февраля 1907 года был избран во Государственную думу II созыва от общего состава выборщиков Плоцкого губернского избирательного собрания. Был одним из лидеров Польского коло. Вместе с Новодворским и Стецким разработал проект автономии Царства Польского. Проект был составлен по образцу  и предусматривал восстановление должности губернатора, создание отдельного Польского сейма, казначейства и судебных органов. 19 апреля 1907 года проект был подписан 46 польскими депутатами Думы, 23 апреля 1907 года был представлен председателю Государственной Думы Ф. А. Головину.

Состоял в думских комиссиях об отмене военно-полевых судов, о неприкосновенности личности, по местному управлению и самоуправлению, о привлечении 55 членов Думы к уголовной ответственности. Выступил с докладами от имени Комиссии о неприкосновенности личности и по законопроекту «Об отмене взысканий за тайное обучение в Царстве Польском и Западном крае». 29 апреля 1907 поддержал от имени Польского коло законопроект военного министерства «Об увеличении контингента призывников», выступив с речью о том, что сила России, в том числе и военная мощь, в интересах польского народа.

После Третьеиюньского переворота продолжал возглавлять Польскую прогрессивную партию, препятствовал её подчинению Национально-демократической партии. В 1907 году слились Польская прогрессивная партия и Прогрессивно-демократическая партия, в результате чего появилось Польское прогрессивное объединение. Кониц вошел в его правление и Главный совет, но в 1910 году вышел из Польского прогрессивного объединения в связи с возникшими разногласиями. В 1909—1911 годах во время дискуссии в польской прессе о еврейском вопросе Кониц ратовал за противодействие тем элементам еврейства, которые, с его точки зрения, якобы опасны для интересов польской нации и её культуры.

С началом Первой мировой войны последовательно отстаивал идею полной независимости Польши. Участник создания Демократического клуба в Варшаве, являлся сторонником объединения всех территорий, имеющих польское население, в одном государстве. Принимал участие в работе Гражданского комитета Варшавы, позднее — в Центральном гражданском комитете вплоть до его ликвидации оккупационными властями 11 сентября 1915 года. Был одним из создателей польских судов во время немецкой оккупации Варшавы. В ноябре 1915 года был интернирован немцами и в течение трёх лет находился в лагерях в Щипёрно, Любани и Гёттингене. Освободившись из заключения, некоторое время был под надзором немецких оккупационных властей в своём имении Ратково. Был членом сеймово-конституционной комиссии Временной Государственной Рады.

После получения Польшей независимости в 1919—1929 годах был товарищем председателя, а затем в 1929—1930 и 1931—1932 годах — председателем Высшего совета адвокатов. Являлся главой Дисциплинарного суда при палате адвокатов в Варшаве. Начиная с 1921 года, служил профессором права Варшавского университета, где читал лекции по гражданскому праву (право собственности, законы о личности и закон о браке и другие вопросы). Председатель Юридического комитета Польского радио. С 1927 года — член Правового совета при Министерстве юстиции. Являлся советником ряда крупнейших банков. Был представителем Польши на международной конференции по правовым вопросам. Член правления коммерческого банка и правления Общества электроэнергии.

Был похоронен на кладбище Старые Повонзки в Варшаве.

Семья 
 Жена — Хенрика (Henryka), урождённая Вольфсон (1879—1944)
 Сын — Казимеж (1900—1904) 
 Сын — Томас (1902—1943).

Награды 
 Командорский Орден Возрождения Польши (2 мая 1923).
 Офицер Ордена Почётного легиона 
 Кавалер Ордена Почётного легиона
 Бельгийский Орден Короны 3-й степени
 Орден Короны Италии

Избранные работы 
 «Земледелие и торговля во времена герцогства Варшавского», 
 «Гминное самоуправление», 
 «История супружеского права в Царстве Польском», 
 «Руководство для гминных властей»
 Rolnictwo i handel za czasów Księztwa Warszawskiego (1807–1815). Warszawa 1881
 Podręcznik dla władz gminnych obejmujący zbiór przepisów i postanowień, obowiązujących władze gminne w Królestwie Polskiem. Warszawa 1883, wraz z Henrykiem Olszewskim
 Kartka z dziejów oświaty w Polsce: władze oświecenia publicznego i oświata elementarna w Księztwie Warszawskim. Kraków 1895
 Dzieje prawa małżeńskiego w Królestwie Polskiem (1818–1836). Warszawa 1903
 Komisya rządząca 1807 r. Warszawa 1904 
 Samorząd gminny w Królestwie Polskiem w porównaniu z innemi krajami europejskimi. Warszawa 1906
 Służebności w prawie cywilnem (rzeczowem): dodatek do wykładów uniwersyteckich prof. H. Konica. Warszawa 1927

Литература 
 Н. Д. Постников. КОНИЦ Генрих Самуилович // Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. C. 280.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М. 1907. С. 440.
 Brzoza Cz., Stepan K. Poslowie polscy w Parlamente Rosyjskim, 1906-1917: Slownik biograficzny. Warszawa, 2001.
 Российская еврейская энциклопедия. М, 1995. Том 2;
 Политические партии России. Конец XIX первая треть XX века: Энциклопедия. М, 199];

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 205; Дело 620. Лист 2, 3.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Выпускники Второй Варшавской гимназии
Члены Польского коло
Похороненные на кладбище Старые Повонзки
Выпускники Варшавского университета
Адвокаты Российской империи
Адвокаты по алфавиту
Юристы Российской империи
Адвокаты Польши
Юристы Польши
Публицисты Польши
Общественные деятели Польши